Ольга Александровна Аркадова (родилась 13 марта 1987) — российская спортсменка, серебряный призёр Универсиады 2013 года по академической гребле.

Биография 
Участница чемпионата мира 2013 года, где стала четвёртой в гонке лёгких четвёрок.

Участница трёх чемпионатов Европы. В гонке лёгких двоек была 4-й - в 2011 году, 7-й - в 2012 году  и 12-м - в 2014 году.

Серебряный призёр Универсиады в Казани в гонке лёгких одиночек.

Примечания

Ссылки 
 

Гребцы (академическая гребля) России